Fin de saison peut désigner :
 fin de saison, un terme qui désigne le dernier épisode de la saison d'une série télévisée ;
 Fin de saison (Brennendes Geheimnis), un film germano-autrichien réalisé par Robert Siodmak, sorti en 1933 ;
 Fin de saison (Season Finale), le sixième épisode de la vingt-troisième saison de la série télévisée d'animation américaine South Park.